José Semedo ist der Name folgender Personen:

* José Semedo (Fußballspieler, 1965) (* 1965), portugiesischer Fußballspieler
 José Semedo (Fußballspieler, 1979) (* 1979), kapverdischer Fußballspieler
 José Semedo (Fußballspieler, 1985) (* 1985), portugiesischer Fußballspieler